

Упагда — річка в районі імені Поліни Осипенко Хабаровського краю
 Упагда — населений пункт без офіційного статусу, район імені Поліни Осипенко, Хабаровський край